

Geografia 
 Hokuto – città giapponese della prefettura di Hokkaidō
 Hokuto – città giapponese della prefettura di Yamanashi

Altro 
 Sacra Scuola di Hokuto – scuola di arti marziali del manga e anime Ken il guerriero
 Hokuto – personaggio della saga di videogiochi Street Fighter